Port lotniczy Điện Biên Phủ (Sân bay Điện Biên Phủ) − krajowy port lotniczy położony w Điện Biên Phủ w Wietnamie.

Bibliografia 
 

Dien Bien Phu